Чемпионат Испании по футболу 1951/1952 — 21-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 5-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 987 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
  
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Сарагоса»  — 10:1 (3-й тур, 23 сентября 1951 года)
 «Сарагоса» — «Эспаньол»  — 5:6 (2-й тур, 16 сентября 1951 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Сарагоса» — «Атлетико»  — 0:5 (4-й тур, 30 сентября 1951 года)
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Сарагоса»  — 10:1 (3-й тур, 23 сентября 1951 года)
 «Барселона» — «Спортинг»  — 9:0 (22-й тур, 10 февраля 1952 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1952
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1951 году
Спорт в Испании в 1952 году